Родинка — многозначный термин:

 Родинка — врождённый порок развития кожи или же приобретённые в течение жизни доброкачественные опухоли.
 Родинка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Родинка — остановочный пункт Московской железной дороги в Малоярославецком районе Калужской области.
Родинка — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Родинка — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 «Родинка» ― рассказ Михаила Александровича Шолохова.
 Родинка — река в Московской области, приток Лопасни.
 Родинка — река в Магаданской области, приток Филипповой, впадающей в Колыму.

Персоналии 
 Родинка, Сергей Лаврентьевич (1916—1977) — военный лётчик, Герой Советского Союза.